Palais Lamberg heißen:
 Palais Lamberg (Graz)
 Lamberg-Palais (Passau)
 Palais Lamberg (Wien)

Siehe auch:
 Schloss Lamberg